Лу́чшие бомбарди́ры чемпиона́та Югославии по футбо́лу () — список лучших бомбардиров чемпионата Югославии,чемпионата СР Югославии и чемпионат Сербии и Черногории  начиная с сезона 1923 по сезон 2006/07 . Лучшим бомбардиром становится игрок, забивший больше всех мячей в чемпионате Югославии.

Королевство Югославия (1923—1940)

СФРЮ (1945—1992)

СР Югославия (1992—2003)

Сербия и Черногория (2003—2006)

См.также 
Лучшие бомбардиры чемпионата Сербии по футболу
Лучшие бомбардиры чемпионата Черногории по футболу
Лучшие бомбардиры чемпионата Хорватии по футболу
Лучшие бомбардиры чемпионата Словении по футболу
Лучшие бомбардиры чемпионата Македонии по футболу
Лучшие бомбардиры чемпионата Боснии и Герцеговины по футболу

Ссылки 
Yugoslavia/Serbia - List of Topscorers

Футбольные награды
Футбол в Югославии
Футбол в Сербии и Черногории